Tag der Vergeltung steht für:

 Tag der Vergeltung, Alternativtitel von Zeig mir das Spielzeug des Todes, italienischer Film von Mario Gariazzo (1971)
 Tag der Vergeltung (Liad Shoham), Roman von Liad Shoham (2013)